Новокиевск — посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Посёлок находится в 12 км от Алзамая.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2013 года население НП составило 102 человека

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Староалзамайскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района